Alessandro Piazza (n. 1987) – cestista italiano
 Alessandro Piazza (1915-1995) – vescovo italiano